El Team Cali del Valle es un club de baloncesto colombiano, de la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. Fue fundado en 2010 y juega en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia.

Historia 
En 2019 el club terminó segundo en la fase regular con 16 triunfos y 8 derrotas, en semifinales derrotaron a Guerreros de Bogotá siendo finalista de la liga. En la final enfrentó a Titanes de Barranquilla en una serie al mejor de siete de juegos. La serie terminó 4-1 en favor de Titanes.

Pabellón 
2010-2018: Coliseo Evangelista Mora
2019: Coliseo del centro (Pabellón actual)

Marcas del club 
 Temporadas en 1ª: 4 Mejor puesto en la liga: Subcampeón (2017, 2019)

Véase también  
Liga Profesional de Baloncesto de Colombia

Referencias

Enlaces externos 
Sitio Oficial de Fastbreak del Valle

Equipos de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia
Deporte en Cali